Гай Авре́лий Ко́тта ():
 Гай Аврелий Котта (консул 252 года до н. э.)
 Гай Аврелий Котта (легат)
 Гай Аврелий Котта (консул 200 года до н. э.)
 Гай Аврелий Котта (консул 75 года до н. э.)